Tenisový turnaj ATP AEGON Championships 2012 se konal ve dnech 11. až 17. června v britském hlavním městě Londýně venku na travnatém povrchu jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 750 000 EUR.

Obhájce titulu ve dvouhře a čtvrtý hráč světa Andy Murray vypadl ve druhém kole s Francouzem Nicolasem Mahutem. Debloví obhájci, kterými byli američtí bratři Bob a Mike Bryanovi ve finále podlehli světovým jedničkám Maxi Mirnému a Danieli Nestorovi po setech 6–3, 6–4.

Vítězem dvouhry se stal Chorvat Marin Čilić, který ve finále proti Argentinci Davidu Nalbandianovi ztratil úvodní set v tiebreaku. V druhé sadě poté, co argentinský tenista za stavu 3–3 ztratil podání a Chorvat si připsal break, došlo k jeho diskvalifikaci pro nesportovní chování. Nalbandian po prohrané výměně kopl do reklamního panelu, který následně zranil nohu čárového rozhodčího sedícího za ním. Argentinec incident komentoval slovy: „Mrzí mě, že jsem to udělal. Někdy jste na kurtu tak frustrovaní, že je to těžké kontrolovat. Je to chyba, … a musím za to platit.“
 
Řídící organizace ATP následně Nalbandianovi udělila pokutu 10 000 eur a odebrala mu bodový zisk dosažený na turnaji ve výši 150 bodů, stejně jako částku za finálovou účast v hodnotě cca 45 000 eur.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Andy Murray (2. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
  Janko Tipsarević (3. kolo)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Feliciano López (3. kolo)
  Marin Čilić (vítěz)
  Andy Roddick (2. kolo)
  Julien Benneteau (3. kolo)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  David Nalbandian (finále, diskvalifikace)
  Marcos Baghdatis (2. kolo)
  Denis Istomin (2. kolo)
  Alex Bogomolov(2. kolo)
  Gilles Müller (2. kolo)
  Gó Soeda (2. kolo)
  Ivo Karlović (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Jamie Baker
  Liam Broady
  Oliver Golding
  Lleyton Hewitt
  James Ward

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Ruben Bemelmans
  Kenny de Schepper
  Jevgenij Koroljov
  Bobby Reynolds
  Ryan Sweeting – jako šťastný poražený

 Odhlášení 
  Juan Martín del Potro
  Alejandro Falla
  Mardy Fish
  Richard Gasquet
  Leonardo Mayer (osobní záležitosti)
  Stanislas Wawrinka
  Leonardo Mayer (osobní záležitosti)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= G García-López
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= N Mahut
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= B Reynolds
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= G Dimitrov
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= L Broady
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= G Müller
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= K Anderson
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= J Ward
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= F Cipolla
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Stachovskij
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=62
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= S Darcis
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Murray
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=61
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= N Mahut
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=64
| RD2-score02-3=77

| RD2-seed03=
| RD2-team03= G Dimitrov
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= G Müller
| RD2-score04-1=61
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=9
| RD2-team05= K Anderson
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= S Stachovskij
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=4r

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= S Darcis
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= F López
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= N Mahut
| RD3-score01-1=63
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= G Dimitrov
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= K Anderson
| RD3-score03-1=712
| RD3-score03-2=79
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= F López
| RD3-score04-1=610
| RD3-score04-2=67
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= G Dimitrov
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=9
| RD4-team02= K Anderson
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=3
}}

 2. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v úvodním kole volný los.
  Max Mirnyj /  '''Daniel Nestor (vítězová)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (čtvrtfinále)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Eric Butorac /  Paul Hanley (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2012